Sautayra est un patronyme porté notamment par :
 Barthélemy Sautayra (1744-1793), homme politique français ;
 Charles Sautayra (1804-1867), homme politique français ;
 Édouard Sautayra (1826-1885), président du tribunal de Mostaganem sous le Second Empire.